Englishville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Englishville (Michigan), im Kent County
 Englishville (Ohio), im Jackson County